Люгер — тип вітрильного судна.
 «Люгер» — перший фільм Тео ван Гога (1982).

Прізвище 

 Георг Йоганн Люгер (1849—1923) — австрійський конструктор, відомий створенням пістолета Люгера.
 Карл Люгер (1844—1910) — австрійський державний діяч, бургомістр Відня.
 Лекс Люгер (справж. ім'я Лоуренс Венделл Пфол;  1958) — американський рестлер.

Див. також 
 Отто Луегер (1843—1911) — німецький інженер-гідротехнік.
 Пістолет Люгера
 9 mm Luger — пістолетний унітарний патрон, розроблений в 1902 році Георгом Люгером під однойменний пістолет «Люгер-Парабеллум».